Barajas (distrito)
Estação Barajas
Aeroporto de Madrid-Barajas

Pessoas
Rod Barajas